Brahman (filosofisch concept), een term uit het Hindoeïsme
Brahman (rund), een runderras met hangende oren en een bult op de schouders
Brahman (plaats), een plaats in Papoea Nieuw-Guinea
Brahmaan, een Indiase kaste